Ermanno Pignatti – sollevatore italiano
 Sandro Pignatti – botanico italiano
Terisio Pignatti – storico dell'arte italiano